Asnois ist der Name zweier französischer Gemeinden:

 Asnois (Nièvre) im Département Nièvre
 Asnois (Vienne) im Département Vienne